Your Love peut faire référence à :

Albums 
 Your Love, album de  sorti en 2008 ;
 Your Love, album de Marié Digby sorti en 2011 ;
 Your Love, album de Wang Leehom sorti en 2015 ;

Chansons 
 , de Lime, sortie en 1981;
 , de The Outfield, sortie 1986;
Your Love, chanson de Nicki Minaj sortie en 2010 ;
 , chanson de David Guetta et Showtek, sortie en 2018;
 Your Love (9PM), chanson d'ATB, Topic et  sortie en 2021.